У́лица Богдана Гаврилишина — улица в Шевченковском районе города Киева. Пролегает от проспекта Победы до улицы Довнар-Запольского и улицы Маршала Рыбалко.

К улице Богдана Гаврилишина примыкают улицы Шулявская, Виктора Ярмолы, Кирилло-Мефодиевская и Старокиевская.

Протяжённость 760 м.

История 
В начале XX столетия улица состояла из переулка Песчаного (на отрезке между улицами Шулявской и нынешней Виктора Ярмолы) и улицы Мариинской (от одноимённой церкви, снесена в 1935 году). В 1-й трети XX столетия продлена до проспекта Победы и вся улица получила название Мариинская. Название в честь писательницы В. Л. Василевской — с 1967 года. 22 февраля 2018 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование улицы Ванды Василевской в честь выдающегося украинского экономиста Богдана Гаврилишина.

Важные учреждения 
 Отделение связи № 116 (дом № 18)
 Научно-технический комплекс «Электронприбор» (дом № 27/29)
 Институт последипломного образования Национального университета пищевых технологий (дом № 7)

Транспорт 
 Автобус 31
 Маршрутное такси 179
 Станция метро «Политехнический институт»

Почтовые индексы 
03055, 04116

Примечания

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник.  / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Ссылки 
 Улица Ванды Василевской на сервисе Яндекс.Панорамы.